speed, a metamfetamin pszichostimuláns pszichoaktív szer egyik köznapi neve
 speed, kétszemélyes kártyajáték
Művészet
 Féktelenül (Speed), 1994-es amerikai akciófilm
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Speed, település Észak-Karolina államban
 Speed, település Indiana államban
 Speed, település Kansas államban
 Speed, település Missouri államban
 Speed, település Nyugat Virginia államban
 Ausztrália
 Speed, település Victoria államban
 Kanada
 Speed River, folyó Ontario tartományban